Il WTCR 2018 è una competizione internazionale di vetture da turismo promosso dal Eurosport Events e sancito dalla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Essa prende il posto del World Touring Car Championship e adotta i regolamenti tecnici del TCR. Il cambio di nome e le nuove regole seguono il declino dell'interesse nei regolamenti TC1 utilizzati dal World Touring Car Championship negli anni 2014-2017 e il crescente interesse tra i costruttori nella categoria TCR. Gabriele Tarquini, su Hyundai i30 N TCR, si è aggiudicato il titolo piloti, mentre la M.Racing - YMR si è aggiudicata il titolo scuderie.

Regolamento sportivo 
I produttori dovranno sviluppare mezzi per la competizione che verranno poi vendute ai team privati e saranno inoltre autorizzati a fornire supporto e sviluppo tecnico continui a tali squadre.

La serie WTCR sarà limitata a 26 vetture con un massimo di due wildcard nominati dagli organizzatori in ogni weekend di gara. Le squadre dovranno schierare almeno due vetture ciascuna.

Il calendario è stato pubblicato a dicembre 2017. Il calendario contiene 27 gare distribuite su nove fine settimana, per un totale di 30 gare.

Scuderie e piloti

Calendario
Il calendario provvisorio pubblicato in Dicembre 2017.

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica scuderie

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 https://www.fiawtcr.com/it/

2018
Serie e competizioni motoristiche nel 2018